Lüttger ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Lüttger (1919–2005), deutscher Maler und Grafiker
 Markus Lüttger (* 1966), deutscher Politiker (CDU)